Anth est un surnom diminutif d'Anthony etpouvant désigner:

Surnom
Anth Lomor, surnom du footballer anglais  (né en 1970)
 (né en 1971), surnom du footballer anglais Anthony Smith

Voir aussi

Homonymie de surnom